Мушаилов — фамилия; имеет женскую форму Мушаилова.
 Мушаилов, Асаф Ханухович (род. 1952) — канадский русскоязычный писатель и поэт.
 Мушаилов, Мушаил Ханухович (1941—2007) — советский и российский художник и педагог.
 Мушаилова, Ирина Владимировна (род. 1967) — российская легкоатлетка, прыгунья в длину.